В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2006 года в южноамериканской континентальной зоне (КОНМЕБОЛ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 2006 (отборочный турнир).

10 стран КОНМЕБОЛ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 2002 года. Южноамериканская континентальная зона получила 4,5 (из 32) путёвки в финальный турнир.

Регламент был прост — 10 стран играли каждая с каждой дома и в гостях. Четыре лучшие команды получали путёвки. Команда, занявшая 5е место, выходила в стыковой матч КОНМЕБОЛ/ОФК.

Итоговое положение

Результаты

Тур 1

<div id="Argentina v Chile">

<div id="Ecuador v Venezuela">

<div id="Peru v Paraguay">

<div id="Uruguay v Bolivia">

<div id="Colombia v Brazil">

Тур 2

<div id="Venezuela v Argentina">

<div id="Chile v Peru">

<div id="Bolivia v Colombia">

<div id="Paraguay v Uruguay">

<div id="Brazil v Ecuador">

Тур 3

<div id="Uruguay v Chile">

<div id="Colombia v Venezuela">

<div id="Paraguay v Ecuador">

<div id="Argentina v Bolivia">

<div id="Peru v Brazil">

Тур 4

<div id="Venezuela v Bolivia">

<div id="Chile v Paraguay">

<div id="Ecuador v Peru">

<div id="Colombia v Argentina">

<div id="Brazil v Uruguay">

Тур 5

<div id="Bolivia v Chile">

<div id="Argentina v Ecuador">

<div id="Uruguay v Venezuela">

<div id="Peru v Colombia">

<div id="Paraguay v Brazil">

Тур 6

<div id="Bolivia v Paraguay">

<div id="Venezuela v Chile">

<div id="Uruguay v Peru">

<div id="Ecuador v Colombia">

<div id="Brazil v Argentina">

Тур 7

<div id="Ecuador v Bolivia">

<div id="Peru v Venezuela">

<div id="Argentina v Paraguay">

<div id="Colombia v Uruguay">

<div id="Chile v Brazil">

Тур 8

<div id="Peru v Argentina">

<div id="Uruguay v Ecuador">

<div id="Brazil v Bolivia">

<div id="Paraguay v Venezuela">

<div id="Chile v Colombia">

Тур 9

<div id="Argentina v Uruguay">

<div id="Bolivia v Peru">

<div id="Colombia v Paraguay">

<div id="Venezuela v Brazil">

<div id="Ecuador v Chile">

Тур 10

<div id="Bolivia v Uruguay">

<div id="Paraguay v Peru">

<div id="Chile v Argentina">

<div id="Brazil v Colombia">

<div id="Venezuela v Ecuador">

Тур 11

<div id="Ecuador v Brazil">

<div id="Colombia v Bolivia">

<div id="Peru v Chile">

<div id="Uruguay v Paraguay">

<div id="Argentina v Venezuela">

Тур 12

<div id="Bolivia v Argentina">

<div id="Venezuela v Colombia">

<div id="Chile v Uruguay">

<div id="Brazil v Peru">

<div id="Ecuador v Paraguay">

Тур 13

<div id="Bolivia v Venezuela">

<div id="Paraguay v Chile">

<div id="Argentina v Colombia">

<div id="Peru v Ecuador">

<div id="Uruguay v Brazil">

Тур 14

<div id="Colombia v Peru">

<div id="Ecuador v Argentina">

<div id="Venezuela v Uruguay">

<div id="Chile v Bolivia">

<div id="Brazil v Paraguay">

Тур 15

<div id="Peru v Uruguay">

<div id="Colombia v Ecuador">

<div id="Chile v Venezuela">

<div id="Paraguay v Bolivia">

<div id="Argentina v Brazil">

Тур 16

<div id="Bolivia v Ecuador">

<div id="Paraguay v Argentina">

<div id="Venezuela v Peru">

<div id="Brazil v Chile">

<div id="Uruguay v Colombia">

Тур 17

<div id="Ecuador v Uruguay">

<div id="Colombia v Chile">

<div id="Venezuela v Paraguay">

<div id="Bolivia v Brazil">

<div id="Argentina v Peru">

Тур 18

<div id="Peru v Bolivia">

<div id="Paraguay v Colombia">

<div id="Brazil v Venezuela">

<div id="Chile v Ecuador">

<div id="Uruguay v Argentina">

Заметки 

Как и в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2002 года, матч  —  пришёлся на последний тур, оба раза  нуждался в победе, чтобы выйти на пятое место, дававшее возможность побороться за путёвку с командой ОФК.

Ссылки 

 Результаты

Чемпионат мира по футболу 2006
2006